Ez a lap az Ételek, amelyek megváltoztatták a világot című sorozat epizódjait listázza.

Évadáttekintés

Első évad (2019)

Második évad (2021)

Jegyzetek

Fordítás

Források 
 
 

Ételek